Eberhard Gothein (1853-1923), accademico, storico ed economista tedesco
Georg Gothein (1857-1940), politico tedesco
Marie Luise Gothein (1863-1931), storica dell'arte e traduttrice tedesca
Percy Gothein (1896-1944), storico dell'arte tedesco
Werner Gothein (1890-1968), artista tedesco